Сухобезво́дное — топоним в России:

 Сухобезводное — рабочий посёлок в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Сухобезводное — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Сухобезводное — станция Горьковской железной дороги.

См. также 
 Рабочий посёлок Сухобезводное